

Archeologia 
 Idu – antica città dell'Assiria ubicata nel Kurdistan iracheno corrispondente all'attuale Tell Satu Qala

Linguistica 

 Idu – antico sistema di scrittura coreano

Sigle 
 International Democratic Union (Unione Democratica Internazionale) – organizzazione internazionale di partiti politici

Codici 
 idu – codice ISO 639-3 della lingua idoma